Целинное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Целинное сельское поселение — входит в Еравнинский район, Бурятия
 Целинное сельское поселение — входит в Краснокаменский район, Забайкальский край
 Целинное сельское поселение — входит в Целинный район, Калмыкия
 Целинное сельское поселение — входит в Славянский район, Краснодарский край
 Целинное сельское поселение — в Джанкойском районе Республики Крым
 Целинное сельское поселение — входит в Русско-Полянский район, Омская область